La famiglia Barilla è un'antica e nobile famiglia italiana. Originaria del sud della Calabria e in particolare della provincia di Reggio Calabria nell'antica sede dell'Imperium di Mesa, oggi ricadente nel comune di Calanna, ebbe diversi feudi e titoli anche in Sicilia. Discendente dalla Gens Vipsania, è considerata nobile ab antiquo.

Storia

Origine 
Le origini di questa antica casata sono state oggetto di studio da parte dello storico e latinista Mons. Giuseppe Pensabene, il quale tratta, in diversi libri, della storia della famiglia. Secondo la sua ricostruzione il cognome Barilla, come altri cognomi presenti in Reggio (vedi nel paragrafo sull'Araldica di questa voce), è frutto di un lungo processo linguistico che ha portato l'originario nomen romano Agrippa a trasformarsi."Dunque per i Barilla noi avevamo pensato a persone che per il loro grado venivano portati in lettiga e per i Barillàro ai portatori. Ma non ci convinceva troppo questa ipotesi perché non specifica. In passato la portantina era insegna di tutta la classe agiata. Ma finalmente puntando su quella ‘i’ accentata (negli sviluppi del romanzo l’accento rimane sempre invariato) abbiamo avuto l’intuizione che si trattasse di ben altro e precisamente del nominativo Agrippa. I passaggi lingustici per quanto con esiti molto variati rispondono perfettamente al nostro codice. Nel dr. Dal lat. ‘ripa’ (riva) abbiamo ‘ribba’. La ‘g’ nel gruppo ‘gr’ abitualmente cade. V. ‘riddu’ (grillo), ‘ranu’ (grano), ‘ranatu’ (granato. ‘Rappu’ (grappolo), ‘Rangia’ (Grancia) ecc. La ‘a’ iniziale esige la protesi mutuata al solito dal corpo della radice. Ed ecco Baribba. Per il cambio della ‘p’ in ‘b’ cioè della sonorizzazione si veda lo schema delle mute. Col tempo si è avuto anche l’influenza dell’ adattamento popolare a barile ed ecco Barilla. Si noti che nel dr. Barillà è Bariddà colla ‘d’ cacuminale. Riepilogando abbiamo avuto questo iter: Agrippa, Arippa, Aribba, Baribba, Baridda, Barilla.""Il dialetto ha Baridda e Bariddà. Che questi cognomi derivano da Agrippa è indubitabile ed eccone il processo linguistico: Arippa, Aribba, Aridda, Baridda.C’è anzitutto la caduta della ‘g’. il dialetto ha p.d. ‘ riddu’ per grillo, ‘ranu’ per grano;  la p equivale alla labiale b come ‘ribba’ sta per ripa; infine la copertura della radice in vocale iniziale colla protesi è una regola costante del dialetto.

La differenza tra Barilla e Barillà nasce dalla distanza sociale: i Barilla appartenevano alla nobiltà mentre il Barillaro tronco indicava il comune soldato di Agrippa. È rimasto nella ionica anche l’intero cognome BARILLARO sempre riferito alla classe."La presenza di Marco Vipsanio Agrippa in queste zone è dovuta alla Battaglia di Nauloco. Molti dei marinai di Agrippa dovevano provenire dal Nord. La parola latina "classarius" (combattente marinaio) definisce l'origine della variante Barillaro-Barillà, i quali erano gli 'agrippari', cioè i soldati di Agrippa."Strabone riferisce che Ottaviano avendo visto la città quasi spopolata vi lasciò alcuni uomini della propria flotta.  A Reggio il cognome Saccà appartenente al patriziato non è altro che l’antico Classario (marinaio), Cassà, Saccà. Niente a che vedere con i sacchi. […]

A guerra finita (ma anche prima se a Mesa c’era l’Imperium) molti dei suoi ufficiali o soldati milanesi dovettero stabilirvisi. Ed ecco il loro quartiere che fu chiamato appunto Melanese per estensione da Milano."Per gli Agrippa, rimase il castello di Villa Mesa (distinto da quello Normanno), appartenuto al ramo primogenito della famiglia Barilla fino agli inizi del XX secolo, di cui ancora oggi si possono ammirare alcuni resti, in parte eliminati negli anni '70 per la costruzione di un acquedotto.

Dal 1300 ai tempi moderni 

Diverse testimonianze riportano della presenza della famiglia in Calabria già nell'anno 1317 con Riccardo Barilla, come scrive Francesco De Pietri, il quale è annoverato tra i baroni di Calabria e così nel 1375 suo nipote con il medesimo nome come riportato da Carlo De Lellis.

Nell'anno 1310, Giovanni Barilla è riportato come Decano della Cattolica dei Greci e come sottocollettore alla Decima nella provincia di Reggio.

Da diverse altre fonti i Barilla sono riportati tra le più antiche famiglie nobili di Reggio.

Nell'anno 1422, Galiotto Barilla ed altri provvidero all'acquisto di Motta San Quirillo dal luogotenente del Re Giovanni de Hijar per annetterla al territorio della città con atto per notar Giovannunzio Bosurgi.

Nel 1448 venne concessa alla famiglia da Alfonso V d'Aragona la signoria di Mineo in compenso dei servizi resi a corte da Pietro Barilla (per approfondimenti vedi Storia di Mineo); in seguito i Barilla otterranno la nobiltà messinese con il figlio di Pietro: Giovanni Filippo, nominato Veditore del Real Patrimonio da Ferdinando II d'Aragona.

Nell'anno 1533, Urbano Barilla e Valerio Carbone - sindaci nobili di Reggio - di concerto con Paolo Ruffo - provvidero alla respinta della flotta ottomana e di Barbarossa che tentò di sbarcare nei pressi della città.

Negli anni 1567 e 1624 la famiglia risulta ascritta al patriziato di Tropea.

In una Consulta comprovante nobiltà generosa di Giuseppe Saverio, cadetto nei Reggimenti Ferdinando dal 1779, depositata presso la Real Camera di Santa Chiara si riporta delle lapidi - situate nell'antica cattedrale di Reggio - di Alfonso Giovanni Francesco Barilla, deceduto nel 1473 e di Francesco Federico Barilla, deceduto nel 1753. Nel monastero delle suore di Sales di Reggio Calabria si conserva una lapide onorifica del can. Felice Barilla datata 1820 e un ritratto del can. Domenico Giuseppe Barilla, il quale fu per 32 anni rettore del seminario e in seguito Vescovo di Oppido. È a quest'ultima carica che rinunziò.

Diversi furono i membri che si distinsero nel corso dei secoli: chi nella letteratura, chi nell'arte della guerra, chi nella giurisprudenza, chi nella pratica religiosa.

Nell'anno 1780, nel primo albo degli avvocati del mondo - elaborato dal legislatore del Regno di Napoli -  risulta tra gli iscritti Luigi Barilla fu Francesco Federico.

Nell'anno 1810, su iniziativa e a cura di Federico Barilla, sul suolo ove sorgeva l'antico palazzo di famiglia - oggi sede della Prefettura di Reggio Calabria e di piazza Italia - venivano intrapresi scavi archeologici volti alla riscoperta di antiche terme romane. Questi ne fece disegno e relativa descrizione.

La famiglia fu membro e fondatore di diverse congregazioni nobili della città: nel 1548 su bolla di Papa Paolo III, contribuirono a fondare nobile ed illustre confraternita dei Bianchi; nel 1664 fu membro della congregazione di San Domenico, che poi si fuse con quella degli Ottimati; infine fu membro della congregazione del Carmine e di S.Francesco da Paola.

Un ramo ultrogenito della famiglia (estinto nella prima metà del '900) si sviluppò nella seconda metà del 1700 in quello che oggi si chiama Lumbone di Vito, un tempo luogo abitato e dotato di costruzioni signorili. Lì i Barilla possedevano una residenza patronale con all'interno una cappella dedicata all'arcangelo San Raffaele. Successivamente ereditarono titoli e sostanze dall'estinta e nobile famiglia Spanò intorno alla metà del '800.

Nel 1861 Tobia Barilla Spanò (ramo ultrogenito di Limbone) vestì l'abito del Sovrano Militare Ordine di Malta e fu Priore dell'Arciconfraternita dei Bianchi di Reggio. Provvide a scriverne lo statuto che ancor oggi è in vigore. Suo fratello Francesco fu protonario apostolico.

Fino al Terremoto di Reggio e Messina del 1908, in quello che è l'attuale Duomo di Reggio Calabria, si trovava la Cappella di S. Antonio di Padova nella quale vi era il sepolcro della famiglia Barilla con le armi della medesima.

In occasione della venuta di Vittorio Emanuele III a Reggio Calabria, fu Salvatore Barilla, quale presidente del circolo nobile, a pronunciare un discorso a nome della cittadinanza tutta.

Araldica

Spiegazione dello stemma 

Come accaduto per diverse famiglie, il blasone, essendo la rappresentazione grafica del cognome, tende a modificarsi, ad aggiornarsi in modo da poter risultare subito riconoscibile.

La presenza del barile è chiaramente una paretimologia così come per la famiglia Tripepi (che traduce 'clarissimus', illustrissimo) di Bova, la quale si è effigiata in qualche stemma di famiglia di tre peperoni.

Note 

Famiglie calabresi